Mamlack ist ein deutscher Orts- und Gewässername:
 Mamlack, Dorf im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Majmławki in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mamlack, Nebenfluss der Guber in Ostpreußen, seit 1945: Mamłak im Norden der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen